Joseph Strutt ist der Name folgender Personen:

* Joseph Strutt (Kupferstecher) (1749–1802), britischer Kupferstecher, Dichter, Antiquar und Schriftsteller
 Joseph Strutt (Politiker) (1758–1845), britischer Soldat und Politiker 
 Joseph Strutt (Philanthrop) (1765–1844), britischer Geschäftsmann und Philanthrop 
 Joseph Strutt (Schriftsteller) (1775–1833), britischer Drucker und Schriftsteller